

Pessoas
John Riggins

Localidades
Riggins (Idaho)
Riggins (Mississippi)

Desambiguação